Valentine Petit peut désigner plusieurs personnes :

 Valentine Petit (1873-1951), actrice française du cinéma muet d'origine belge ;
 Valentine Petit (née en 1955), chanteuse, scénariste et conteuse française, fille de Roland Petit et de Zizi Jeanmaire ; (article supprimé à la suite d'une décision communautaire)